Меклиш Петро Матвійович (Петро Меклиш;  18 квітня 1968, с. Орява Львівської обл.) — рамник, сучасний український художник.

Життєпис 
Петро Меклиш народився 18 квітня 1968 року у с. Орява Львівської області у сім'ї робітника. У 1983 році закінчив Орявську школу і вступив на перший курс Стрийського технікуму механізації і електрифікації с/г. У 1987 році отримав диплом техніка-механіка. Цього ж 1987 року був призваний на службу до Збройних Сил СРСР Стрийським міськвійськоматом. Військову службу проходив у смт. Штоково Приморського краю.
17 грудня 1989 року після закінчення військової служби був звільнений в запас у званні старшого сержанта з військовою спеціальністю інструктор радіоперехвату радіорелейних і тропосферних передач.

Колишня дружина — Меклиш Оксана Михайлівна, яка народилася 10 листопада 1971 року в селі Орява. За час шлюбу з нею виховали двох синів Володимира та Сергія.

З 24 грудня 1980 року працював робітником у будівельній бригаді радгоспу «Полонина».

22 липня 1991 року вступив на службу в ОВС УВС Львівської області і працював помічником дільничного інспектора у Сколівському РВВС.
10 травня1994 року був звільнений з роботи в ОВС за власним бажанням у званні лейтенанта міліції. З 2000 року і досі працює рамником на пилорамі «Хосен Плюс»

Творчість 
Петро Меклиш у вільний час захоплюється малюванням. Для цього використовує підручні засоби: папір, кулькові ручки, фломастери. На його картинах можна зустріти змальовані постери, відомі всім у 1990-тих, мальовничі схили Карпат, зілюстровані оповідання тощо.

«Українська культура — багатошаровий пласт духовної скарбниці нашої нації. Важливо знати, що вона складається не лише із добре відомих нам творів поетів, письменників, художників, архітекторів, скульпторів, список яких можна продовжувати безмежно, але й митців, творчість яких доволі часто залишається в тіні, проте представлена яскравими барвами, оригінальними ідеями та професійним наповненням. Саме до такої, маловідомої, царини нашої культури належить художня творчість Петра Меклиша. Художник живучи у маленькому провінційному місті, створює оригінальні картини, змальовуючи наше суспільство. Працюючи здебільшого у галузі художньої карикатури, автор зображає з одного боку, сучасну масову, споживацьку культуру та її „одновимірну людину“, а з іншого боку — демонструє життєвий подвиг людей, які пов'язали своє життя із військовою справою — від римських воїнів до сучасних військовослужбовців. Теми обрані Петром Меклишем є актуальними, адже відображають поле питань, які хвилюють нас, які ми переживаємо щодня, навіть не усвідомлюючи цього».

Примітки 

Українські художники